Myroniwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Kiew, siehe Myroniwka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Myroniwka (Losowa)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Myroniwka (Perwomajskyj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, siehe Myroniwka (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Myroniwka (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Myroniwka (Pjatychatky)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Myroniwka (Bachmut)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Myroniwka (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk, siehe Myroniwka (Switlowodsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Maschiwka, siehe Myroniwka (Maschiwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Myroniwka (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Schostka, siehe Myroniwka (Schostka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil, siehe Myroniwka (Jampil)